Grossniklaus ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Grossniklaus (* 1976), Schweizer Journalist und Fernsehmoderator
 Tim Grossniklaus (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler
 Ueli Grossniklaus (* 1964), Schweizer Pflanzengenetiker